Holden kan som auktorsförkortning betyda:

 Jeremy Holden
 Mary Ellen Holden
 Isaac Holden

Robotskapade auktorsförkortningar